Bulle (Doubs)
Bulle (Friburgo)

Desambiguações de topônimos